Hollandse Leeuw (wapendier), een wapendier geïntroduceerd door de Graven van Holland;
S.V. De Hollandse Leeuw, een amateurvoetbalclub uit Delft.